

Persone
 Alessi – commediografo greco
 Alberto Alessi – politico italiano, figlio di Giuseppe
 Andrea Alessi – architetto e scultore italiano
 Andrea Alessi – sciatore nautico italiano
 Antonino Alessi – militare italiano
 Antonio Maria Alessi – missionario italiano
 Carlo Alessi –designer e imprenditore italiano
 Chino Alessi – giornalista e scrittore italiano
 Daniel Alessi – calciatore australiano di origine italiana 
 Galeazzo Alessi – architetto italiano
 Giuseppe Alessi – politico italiano
 Giuseppe Alessi – scacchista italiano
 Guido Alessi – militare italiano 
 Jacopo Alessi – vescovo italiano
 Joseph Alessi – trombonista e insegnante statunitense
 Mario Alessi – avvocato e politico italiano
 Mario Alessi – diplomatico e giornalista italiano
 Mike Alessi – pilota motociclistico statunitense
 Ottavio Alessi – attore, regista e sceneggiatore italiano
 Raquel Alessi – attrice statunitense
 Rino Alessi – giornalista, scrittore e saggista italiano

Altro
 Alessi S.p.A. – azienda italiana
 Alessi – famiglia della nobiltà siciliana
 Alessi – figura letteraria nella seconda delle Bucoliche virgiliane
 Alessi – torrente calabrese
 Museo Alessi di Enna – museo post-classico siciliano
 Palazzo Alessi – municipio di Paternò
 Torre Alessi – antico edificio di Catania